AMC Javelin auto statunitense prodotta tra gli anni 1968-1974 
Gloster Javelin aereo da caccia
FGM-148 Javelin missile anticarro
Javelin (missile SAM) missile terra-aria
Javelin (natante) una classe di barche a vela
Javelin – personaggio e supercriminale della DC Comics